Грішечкін В'ячеслав Германович (* 1962) — російський актор театру і кіно, заслужений артист Росії
 Грішечкін Ігор Володимирович (1989—2016) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.